Marie de Brabant peut désigner plusieurs dames issues de la famille ducale de Brabant : 

 Marie de Brabant (1190-1260), épouse en 1214 Otton IV du Saint-Empire, empereur romain germanique, puis en 1220 Guillaume  de Hollande, comte de Hollande ;
 Marie de Brabant (1230-1256), épouse en 1254 Louis II, duc de Bavière (1229-1294) ;
 Marie de Brabant, dame de Grimberghe, × 1262 Philippe I, comte de Vianden (?) ;
 Marie de Brabant (1254-1322), épouse en 1274 Philippe III le Hardi (1245-1285), roi de France ;
 Marie de Brabant (c.1278-c.1340), épouse en 1297 Amédée V (v. 1249-1323), comte de Savoie ;
 Marie de Brabant (1325-1399), dame de Turnhout et fille du duc Jean III de Brabant, s'est mariée en 1347 avec Renaud III de Gueldre.

Homonymie dynastique